Джанакпур:

 Джанакпур — город в Непале, административный центр округа Дхануса.
 Джанакпур — непальский аэропорт.
 Джанакпур — зона (административная единица) на востоке центральной части Непала.